Майн-Кінціг () — район в Німеччині, в складі округу Дармштадт землі Гессен. Адміністративний центр — місто Гельнгаузен.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 17 громад () та 12 міст ():

Дані про населення наведені станом на .

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Райони Гессену